The Laugh on Dad – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Laugh on Dad – film del 1918 diretto da A.C. Tinsdale